Löhrenbach ist ein Gewässername:

 Löhrenbach (Steinsfelder Mühlbach), linker Oberlauf des Steinsfelder Mühlbachs bis vor Oberschwappach, Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberg, Bayern
 Löhrenbach (Wutach), linker Zufluss der Wutach vor Eberfingen, Stadt Stühlingen im Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Löhrbach